Peretti est un patronyme d'origine italienne porté par différentes personnalités :
 Achille Peretti (1857-1923), peintre italien ;
 Achille Peretti (1911-1983), homme politique français ;
 Chelsea Peretti (née en 1978), humoriste et actrice américaine ;
 Claude Peretti (1942-2020), footballeur français ;
 Elsa Peretti (1940-2021), bijoutier italien ;
 Enrico Peretti (né en 1961), patineur de vitesse sur piste courte italien ;
 Felice Peretti (1520-1585), pape sous le nom de Sixte V, dit Sixte Quint ;
 Francesco Peretti di Montalto (1595-1655), cardinal italien ;
 Jean-Michel Peretti (né en 1951), artiste-peintre français ;
 Roberto Peretti (né en 1966), patineur de vitesse sur piste courte italien ;
 Serge Peretti (1905-1997), danseur français d'origine italienne ;
 Valeria Peretti (18?-19?), connue sous le nom de Valeria Creti, est une actrice italienne du cinéma muet.

De Peretti 
 Famille de Peretti, famille de la noblesse corse ;
 André de Peretti (1916-2017),  parlementaire, psychosociologue et écrivain français ;
 Camille de Peretti (née en 1980), écrivaine française ;
 Jean-Jacques de Peretti (né en 1946), homme politique français ;
 Jean-Pierre de Peretti della Rocca (1930-2001), homme politique français ;
 Lucia Peretti (née en 1990), patineuse de vitesse sur piste courte italienne ;
 Patrice de Peretti (1972-2000), supporter francais de football, figure du mouvement ultra en France ;
 Thierry de Peretti (né en 1970), acteur, réalisateur et metteur en scène français.

Références 

Homonymie de patronyme